Анатолий Пугачёв:
 Пугачёв, Анатолий Егорович (1929—2013) — советский и российский уролог, доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделом детской урологии НИИ урологии Минздрава Российской Федерации.
 Пугачёв, Анатолий Иванович (1919—1948) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, красноармеец, Герой Советского Союза.
 Пугачёв, Анатолий Николаевич (род. 1947) — советский футболист.